La Guadalupana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Guadalupana, Veracruz, Coatzacoalcos, 
 La Guadalupana, Puebla, San Felipe Tepatlán, 
 La Guadalupana, Oaxaca, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 
 La Guadalupana, Chiapas, Copainalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar